Songs of Praise peut faire référence à :

  est une émission télévisée de la BBC.
  un hymne de 1925
 Songs of Praise un album de 1973 de Shuli Natan
 , un album de 1981 du groupe punk The Adicts
  un épisode de The Vicar of Dibley
 Songs of Praise un album de 2018 de Shame